Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2011 arrangerades i Paris i Frankrike mellan den 4 och 6 mars 2011. Mästerskapet blev det 31:a i ordningen. Arenan för evenemanget var Palais Omnisports de Paris-Bercy.

Resultat

Herrar 

Förklaring: WR - Världsrekord; ER - Europarekord; CR - Mästerskapsrekord; NR - Nationsrekord; WL - Världsårsbästa; EL - Europaårsbästa; PB - Personligt rekord; SB - Säsongsrekord

Damer 

Förklaring: WR - Världsrekord; ER - Europarekord; CR - Mästerskapsrekord; NR - Nationsrekord; WL - Världsårsbästa; EL - Europaårsbästa; PB - Personligt rekord; SB - Säsongsrekord

Medaljtabell

Deltagande nationer 

 (2)
 (5)
 (3)
 (16)
 (5)
 (12)
 (3)
 (11)
 (12)
 (13)
 (47)
 (2)
 (2)
 (14)
 (2)
 (7)

 (4)
 (27)
 (8)
 (7)
 (9)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (15)
 (12)
 (18)
 (15)
 (16)
 (55)
 (1)

 (7)
 (6)
 (6)
 (9)
 (34)
 (32)
 (15)
 (16)
 (12)
 (38)
 (25)
 (5)
 (20)
 (10)

Referenser

Fotnoter

Externa länkar 
 https://archive.is/20130503024052/www.european-athletics.org/31th-european-athletics-indoor-championships.html Europeiska friidrottsförbundets sidor om mästerskapet

2011 i Frankrike
2011
Friidrottsåret 2011
Internationella sportevenemang i Paris
Internationella friidrottstävlingar i Frankrike